Het seizoen 2010-11 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte met de 1e ronde in het najaar van 2010 en eindigde op 21 mei 2011 met de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel met de bekerzege van Sinaai Girls tegen WD Lierse SK.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Verloop
Alle rondes, behalve de halve finales, werden in één wedstrijd beslist. De halve finales werden gespeeld met een heen- en terugmatch. De finale werd gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelde. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.

1/16e finale

1/8e finale

Kwartfinale

Halve finale
 Heenwedstrijden
	 	 
 Terugwedstrijden

Finale

Opstelling WD Lierse SK : Dorien Peeters - Katrien Van Rooy - Lien Haverals (81' Kimberly Verbist) - Niki Decock - Els De Preter - Marlies Verbruggen - Stéphanie Van Gils (73' Karin Stevens) - Inge Heiremans - Lien Mermans - Kristien Elsen (83' Mariska Hufkens) - Evelien Stoffels --- Trainer: Ives Serneels 
Opstelling Sinaai Girls :  Kelly Ickmans - Anouk Bonnarens - Stefanie Van Broeck - Steffi De Pelsmaeker  (79' Lim De Vetter) - Tina Van Der Auwera - Natalie Vanderstappen - Justine Vanhaevermaet - Sophie Mannaert - Angelique De Wulf - Laurence Marchal - Elien De Jaeger  --- Trainer: Tamara Cassimon

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2010/11